Ленард Бенуа Бенджамин (; род. 22 ноября 1964 года в Монро, Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Крейтонском университете, в 1985 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Джерси Нетс», «Ванкувер Гриззлис», «Милуоки Бакс», «Торонто Рэпторс», «Якима Сан Кингз», «Перистери», «Филадельфия-76», «Криоллос», «Гранд Рэпидз Хупс», «Депортива Атенас», «Кливленд Кавальерс», «Детройт Догз» и «Аль-Рияди». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 807 игр, в которых набрал 9223 очка (в среднем 11,4 за игру), сделал 6063 подбора, 1070 передач, 522 перехвата и 1581 блок-шот.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Биография на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Крейтон Блюджейс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Выпускники Крейтонского университета